Vitovec steht für:

 Vitovec (Adelsgeschlecht), ein kroatisches Adelsgeschlecht

Vitovec ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Vitovec, böhmischer Söldnerführer